Desa Keji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Keji (administrativ by i Indonesien, lat -7,59, long 110,26), Jawa Tengah, 
 Desa Keji (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 110,38), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar